

События 

 Роберт Гвискар и его брат Рожер (ок.1031—1101) отвоевали Мессину у арабов.
 Борьба за папский престол пронемецкой и пронормандской партий. Победа пронормандской партии.
 Интронизация Папы римского Александра II.
 Юсуф ибн Ташфин провозгласил себя эмиром Альморавидов в Магрибе.
 Первое нападение половцев на Русь.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1061 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1061 году
 Исаак I Комнин
 Конрад III Эццонен
 Николай II (папа римский)

См. также